

События 
 Аннексия Галицкого княжества Польшей. Ликвидация протектората Венгерской Короны. Воссоединение Галицкого и Волынского княжеств под властью Польского королевства. Падение независимости Галицко-Волынских территорий.
 13 марта 1387 года — Битва при Кастаньяро — сражение между армиями Вероны и Падуи, прошедшее 13 марта 1387 года около Кастаньяро в Северной Италии. Является одним из наиболее известных сражений эпохи кондотьеров, и величайшей победой Джона Хоквуда.
 Принятие Великим Княжеством Литовским католичества как государственной религии.
 1387—1397 — Королева Дании и Норвегии Маргрете I (1353—1412).
 1387—1395 — Король Арагона Хуан I.
 1387—1437 — Король Венгрии Сигизмунд I Люксембург (1368—1437). Начало войны с королём Неаполя и с Боснией.
 Победа князя Лазаря и короля Твртко I над армией Мурада I в битве на реке Топлице.
 Войска Тимура подавили народное восстание в Исфахане.
 Первое упоминание г. Бобруйска. В грамоте великого князя Великого Княжества Литовского Ягайло от 28 октября 1387 года, было первое письменное упоминание о городе, согласно которому монарх наградил своего брата Скиргайло, передав ему во владение Бобруйск.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1387 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1387 году

См. также

Примечания